Plaats in Indonesië
 Sukacai (Baros), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sukacai (Jiput), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam